Михаи́л Алексе́евич Фила́тов () — советский военный деятель, генерал-майор (17 ноября 1942 года).

Биография 
Михаил Филатов родился  года (на надгробном памятнике указано 2 сентября 1895 года) в городе Асхабаде Асхабадского уезда Закаспийской области, ныне город Ашхабад — столица Туркменистана.

В 1914 году окончил шесть классов гимназии.

Первая мировая и гражданская войны 
В апреле 1915 года призван вольноопределяющимся в ряды Русской императорской армии и определён рядовым в 104-й запасной пехотный полк, дислоцировавшийся в Оренбурге. В мае направлен во 2-ю Петроградскую школу прапорщиков, после окончания которой в августе того же года Филатов в чине прапорщика направлен на Юго-Западный фронт, где был назначен на должность командира роты в составе 162-го пехотного Ахалцихского полка (41-я пехотная дивизия, 16-й армейский корпус). В июне 1917 года в бою под Черновцами поручик Филатов попал в плен, после чего содержался в лагерях военнопленных в городах Штральзунд, Оснабрюк и Пройсиш-Холланд. В декабре 1918 года вернулся по обмену военнопленными.

21 декабря 1918 года Филатов был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и назначен военруком всеобуча Ягодной слободы в Казани, а с 7 января 1919 года формировал из рабочих предприятий Ягодной слободы и командовал 1-м резервно-милиционным Красным полком, который вскоре был преобразован в 5-й крепостной, а затем в 44-й стрелковый.

В мае 1919 года 44-й стрелковый полк был направлен на Восточный фронт, где был включён в состав 5-й стрелковой дивизии (5-я армия), после чего принимал участие в боевых действиях против войск под командованием адмирала А. В. Колчака на р. Кама, при взятии Каслинского завода, города Кургана (к 15 августа 1919 года, в трех батальонах 44-го стрелкового полка насчитывалось 797 человек, в том числе 62 командира, 448 штыков и 10 пулеметов), форсировании реки Тобол (к середине сентября 1919 года остатки 43-го, 44-го и 45-го полков были сведены в батальон, общей численностью около 240 человек), а также в Петропавловской операции.

В январе 1920 года назначен на должность старшего помощника начальника штаба по оперативной части 5-й стрелковой дивизии. В апреле дивизия была передислоцирована на Западный фронт, после чего в ходе советско-польской войны принимала участие в боевых действиях в районе Лепеля, на р. Березина, в июльском наступлении и Варшавской операции, а затем при отступлении до реки Западная Двина в район Полоцка.

Осенью и зимой 1920 года дивизия вела боевые действия против бандитизма на территории Витебского и Полоцкого уездов.

Межвоенное время 
В июне 1923 года Филатов был направлен в распоряжение начальника штаба Туркестанского фронта, где в июле того же года был назначен на должность начальника оперативной части штаба 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, дислоцированной в Душанбе, одновременно исполняя аналогичную должность в штабе Бухарской группы войск. Принимал участие в боевых действиях против басмачества на территории Восточной Бухары. В период с сентября 1925 по сентябрь 1926 года учился на курсах «Выстрел», после окончания которых вернулся на прежнюю должность.

В декабре 1929 года назначен на должность командира 12-го горнострелкового полка, после чего принимал участие в боевых действиях против вооружённых формирований под командованием Курбаши и Ибрагим-бека, за что награждён орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР.

С января 1933 года служил на должностях начальника штаба и помощника начальника Среднеазиатской объединённой военной школы.

В 1938 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

С ноября 1938 года Филатов состоял в распоряжении Центрального совета Осоавиахима Узбекской ССР. В феврале 1939 года назначен на должность начальника спецгруппы для особых поручений при Военном совете штаба Среднеазиатского военного округа, а в июле 1940 года — на должность начальника формируемого Алма-Атинского стрелково-пулемётного училища.

Великая Отечественная война 
С началом войны полковник М. А. Филатов продолжил руководить училищем.

В июле 1942 года назначен на должность командира 68-й горнострелковой дивизии (58-й стрелковый корпус, Среднеазиатский военный округ).

17 ноября 1942 года присвоено звание генерал-майор.

17 октября 1943 года назначен на должность начальника Орловского пехотного училища, дислоцированного в Сталинабаде.

В конце ноября 1943 года Филатов был направлен в распоряжение командующего Отдельной Приморской армии и с 29 декабря исполнял должность заместителя командира 3-го горнострелкового корпуса, после чего принимал участие в боевых действиях в ходе Крымской наступательной операции. В период с 18 мая по 8 июня 1944 года генерал-майор Филатов временно командовал этим корпусом, который выполнял задачи по обороне побережья Крыма.

В ноябре 1944 года назначен на должность заместителя начальника штаба по организационным вопросам 4-го Украинского фронта, после чего принимал участие в боевых действиях в ходе Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях.

Послевоенная карьера 
В июле 1945 года назначен на должность заместителя начальника штаба Прикарпатского военного округа, а в сентябре — на должность заместителя начальника штаба по организационно-мобилизационным вопросам Туркестанского военного округа.

В мае 1949 года направлен на учёбу на Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых с мая 1950 года состоял в распоряжении Главного управления кадров и в январе 1951 года назначен на должность на должность заместителя председателя Стрелково-тактического комитета Сухопутных войск (с мая 1953 года — в составе Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск).

22 марта 1958 года вышел в запас.

Генерал-майор Михаил Алексеевич Филатов умер 11 марта 1962 года в городе Москве. Похоронен ,ныне расположенном в муниципального округа Головинский Северного административного округа города Москвы.

Награды 
 Орден Ленина, 21 февраяля 1945 года);
 Орден Красного Знамени, четыре раза: 17 апреля 1944 года, 3 ноября 1944 года, 6 ноября 1944 года, 20 июня 1949 года);
 Орден Кутузова II степени, 23 мая 1945 года
 Орден «Знак Почёта», 16 августа 1936 года
 Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, 1929 год
 Медали.

Примечания

Литература 
 
 

Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени Узбекской ССР
Военнопленные Российской империи
Царские офицеры на службе в РККА
Члены КПСС
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»